Piorno negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cytisus scoparius; o
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis.